Grigny je lahko:

 Grigny, predmestje Pariza in občina v departmaju Essonne,
 Grigny, kraj in občina v departmaju Pas-de-Calais,
 Grigny, kraj in občina v departmaju Rhône,
 Nicolas de Grigny, francoski skladatelj iz 17. stoletja.